Ranelagh peut désigner :

Villes et villages 
 Ranelagh, zone résidentielle et localité de la banlieue sud de Dublin, en Irlande
 Ranelagh, localité de la banlieue de Buenos Aires, en Argentine
 Ranelagh, localité de l'Ontario, au Canada
 Ranelagh, petite ville de Tasmanie en Australie

Autres lieux 
 Ranelagh River (rivière de Ranelagh) et Ranelagh Sewer (égout de Ranelagh), nom donné à certaines époques à certaines parties de la rivière Westbourne
 Ranelagh Gardens, jardin d'agrément de Chelsea au , aujourd'hui inclus dans l'hôpital de Chelsea, à Londres
 Ranelagh Gardens, jardin d'agrément de Liverpool
 Ranelagh School, à Bracknell en  Angleterre
 Dans le 16 arrondissement de Paris :
 Jardin du Ranelagh, qui comprend l'avenue du Ranelagh
 Rue du Ranelagh, qui permet d'accéder au square du Ranelagh
 Théâtre Le Ranelagh
 Ranelagh, station du métro parisien, sur la ligne 9

Personnes 

 Lord Ranelagh (1641-1712), noble et parlementaire britannique
 Lady Ranelagh (1672-1728), sa seconde épouse
Elaine O'Beirne-Ranelagh (1914-1996), écrivaine américaine

Autres usages 
 , club de course à pied club de Richmond à Londres
 , vaisseau de la British Royal Navy

Homonymie de toponyme